Двадцать четвёртая поправка к Конституции США (1964)

См. также